Појам Мохок може да се односи на:
 Мохок (племе), индијанско племе
 Мохок (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Мохок (река), река у САД